Проход — многозначное слово:
 Проход — действие по значению глагола проходить, свободный участок пространства, позволяющий переместиться или переместить что-то по нему, через него.
 Горный проход — глубоко врезанная горная седловина, играющая транспортную роль.
 Задний проход — синоним ануса.
 Процесс прохождения. В морском праве:
 Мирный проход
 Транзитный проход
 Архипелажный проход
 «Проход» — художественная кинолента.

Топоним 
 Проход — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.
 Проход — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Средец.
 Боланский проход — горный проход длиной около 100 км по долинам рек Болан и Ширинаб через Боланский перевал в пакистанском Белуджистане.